San Gerónimo puede referirse a:

 San Jerónimo de Estridón, santo y doctor de la Iglesia;
 San Gerónimo, localidad de la provincia de Catamarca, Argentina;
 San Gerónimo, comuna de la provincia de Córdoba, Argentina;
 San Gerónimo, localidad de la provincia de San Luis, Argentina;
 San Gerónimo, localidad de la provincia de Santiago del Estero, Argentina;
 San Gerónimo, localidad de Estados Unidos;
 Fortín de San Gerónimo, construcción en San Juan de Puerto Rico;
 San Gerónimo, localidad de México.